Робинсвил има више значења:
 Робинсвил (Њу Џерзи)
 Робинсвил (Северна Каролина)